Фавзи / Фаузи ( — «Победитель») — арабское имя, происходит от глагола «фвз» — «побеждать». Женская форма — Фавзия. Синонимичные имена: Виктор, Никита, Мансур, Музаффар, Галиб, Пируз.
 Фавзи, Махмуд (1900—1981) — египетский политический деятель.
 Фавзи, Мохаммед (1915—2000) — египетский политический и военный деятель.
 Фавзи аль-Кавукджи — арабский военный и политический деятель.
 Фавзи аль-Мульки — премьер-министр и министр обороны Иордании.
 Фаузи Саллух — ливанский политик.
 Шауши, Фавзи — спортсмен.
 Фаузи, Файруз (род. 1982) — малайзийский автогонщик.
 Фаузи Селу (1905—1972) — сирийский военный, политик и премьер-министр Сирии.
 Фаузи аш-Шехри (род. 1980) — саудовский футболист.
Фавзия / Фаузия
 Фавзия бинт Фуад — жена шаха Реза Пехлеви.
 Рахимгулова, Фаузия Абдулловна — башкирская писательница.
 Байрамова, Фаузия Аухадиевна — татарская писательница.
 Фавзия Фуад — египетская принцесса.
 Фаузия — канадская певица марокканского происхождения.

Литература 
 

Арабские имена